Het Europees Formule 3-kampioenschap 2018 was het zestiende Europees Formule 3-kampioenschap en het zesde sinds de samenvoeging met de Formule 3 Euroseries. Regerend kampioen Lando Norris was overgestapt naar de Formule 2 en verdedigde zijn titel niet.

Met een tweede plaats tijdens de tweede race tijdens de seizoensafsluiter op de Hockenheimring verzekerde Mick Schumacher zich van de titel in de Europese Formule 3. Hij verkreeg met deze zege voldoende voorsprong zodat zijn laatste rivaal Daniel Ticktum hem niet meer in kon halen in het klassement.

Dit was het laatste seizoen van de Europese Formule 3, aangezien de klasse vanaf 2019 wordt samengevoegd met de GP3 Series om het FIA Formule 3-kampioenschap te vormen.

Teams en coureurs 

 Coureurs in het rood komen niet in aanmerking voor punten in het kampioenschap.

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Keyvan Andres Soori: Motopark → Van Amersfoort Racing
 Ralf Aron: HitechGP → Prema Powerteam

 Nieuw/teruggekeerd in Europees F3
 Jonathan Aberdein: ADAC Formule 4-kampioenschap (Motopark) → Motopark
 Enaam Ahmed: Britse Formule 3-kampioenschap (Carlin) → Hitech GP
 Marcus Armstrong: Italiaanse Formule 4-kampioenschap/ADAC Formule 4-kampioenschap (Prema Powerteam) → Prema Powerteam
 Devlin DeFrancesco: Euroformula Open (Carlin) → Carlin
 Sebastián Fernández: Italiaanse Formule 4-kampioenschap (Bhaitech) → Motopark
 Julian Hanses: ADAC Formule 4-kampioenschap (US Racing) → ma-con
 Ben Hingeley: Britse Formule 3-kampioenschap (Fortec Motorsports) → Hitech GP
 Alex Palou: Japanse Formule 3-kampioenschap (Threebond with Drago Corse) → Hitech GP
 Artem Petrov: Italiaanse Formule 4-kampioenschap (DR Formula) → Van Amersfoort Racing
 Fabio Scherer: ADAC Formule 4-kampioenschap (US Racing) → Motopark
 Robert Shwartzman: Eurocup Formule Renault 2.0 (R-ace GP) → Prema Powerteam
 Daniel Ticktum: Eurocup Formule Renault 2.0 (Arden) → Motopark
 Nikita Troitskiy: Euroformula Open (Drivex School) → Carlin
 Ameya Vaidyanathan: Euroformula Open (Carlin) → Carlin
 Jüri Vips: ADAC Formule 4-kampioenschap (Prema Powerteam) → Motopark

 Uit de Europees F3
 David Beckmann: Van Amersfoort Racing/Motopark → GP3 Series (Jenzer Motorsport)
 Joel Eriksson: Motopark → DTM (BMW)
 Maximilian Günther: Prema Powerteam → GP2 Series (Arden International)
 Jake Hughes: HitechGP → GP3 Series (ART Grand Prix)
 Callum Ilott: Prema Powerteam → GP3 Series (ART Grand Prix)
 Joey Mawson: Van Amersfoort Racing → GP3 Series (Arden International)
 Nikita Mazepin: HitechGP → GP3 Series (ART Grand Prix)
 Lando Norris: Carlin → Formule 2 (Carlin)
 Pedro Piquet: Van Amersfoort Racing → GP3 Series (Trident)

Races 
 Op 6 december 2017 werd de Europees F3-kalender van 2018 bekend.

Kampioenschap
 De derde race op Pau werd afgebroken voordat 25 van de vooraf geplande 35 minuten werden verreden. In deze race kregen de coureurs halve punten uitgereikt.

Coureurs

Rookies

Autosport in 2018
2018